Die Spielzeit 1982/83 war die 34. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 18 Spielen.

Anschliessend Spielen die ersten 6 um in einer Doppelrunde zu je 10 Spielen den Schweizermeiste Titel.

Die Schlechtesten 4 Teams spielen eine Doppelrunde zu je 6 Spielen gegen den Abstieg.

Hauptrunde

Finalrunde

Meisterrunde 

* Europacup der Cupsieger

** IHF-Cup

Abstiegsrunde

Schweizermeister

2. Meistertitel für den TV Zofingen

Einzelnachweise 

1982_1983
Handballsaison 1982/83